Vele – litewska nazwa dusz zmarłych
 Vele – miejscowość położona na Wallis i Futunie